Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 9 по 12 февраля 2017 года в спорткомплексе Gangneung Olympic Oval в Канныне, Южная Корея.

Соревнования проводились на дистанциях 500, 1000, 1500, 5000 метров и в масс-старте у мужчин и женщин, 3000 метров у женщин и 10 000 у мужчин, а также командные забеги на 6 кругов у женщин и на 8 кругов у мужчин. Участие приняли 179 конькобежцев из 24 стран.

Программа

Количество участников 
Максимальное число участников согласно правилам ИСУ:

Медальный зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 ISU World Single Distances Speed Skating Championships 2017, Gangneung, Korea. .
 Результаты чемпионата на сайте ИСУ

Конькобежный спорт
Чемпионаты мира в Республике Корея
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017
Конькобежный спорт
Международные соревнования по конькобежному спорту в Республике Корея
Международные спортивные соревнования в Канныне